Kavi kan syfta på:

 Kavi, Finland, en ö i Satakunta, Finland
 Kavi (film), en kortfilm av Gregg Helvey
 Kavi (skrift) – ett skrivsystem